Dimo peut désigner :
 Dimo, une ville du Soudan du Sud

 Paul Dimo, un ingénieur roumain

 Dimo Tonev, un ancien joueur de volley-ball bulgare
 Dimo Wache, un footballeur allemand